Субочев:
 Субочев, Александр Михайлович (1931—2015) — передовик советского машиностроения.
 Субочев, Игорь Алексеевич (род. 1987) — белорусский футболист.

Примечания